Nowlan ist der Familienname folgender Personen:

 George Nowlan (1898–1965), kanadischer Politiker
 Philip Francis Nowlan (1888–1940), US-amerikanischer Autor

Siehe auch:

 Nolan